Rubin může znamenat:

příjmení osob
 Ben Cijon Rubin (1939) – izraelský politik a poslanec
 Daphne Rubin-Vega (1969) – panamská tanečnice, zpěvačka a herečka
 Chanan Rubin (1908–1962) – izraelský politik a poslanec
 Rick Rubin (1963) – americký hudební producent
 Vera Rubin (1928) – americká astronomka

jiné významy
 FC Rubin Kazaň – ruský fotbalový klub

Další související rozcestníky
 Rubín (rozcestník)

Židovská příjmení